Łukasz Witek (ur. 16 czerwca 1985 w Dusznikach) – polski biathlonista. Dwukrotny medalista mistrzostw Polski w biathlonie. Reprezentant kraju na zawodach międzynarodowych.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1985
Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Dusznikach-Zdroju